Ферль:

 Ферль — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Ферль — немецкий футбольный клуб из одноимённого города.